Valea Hotarului ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Hotarului (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Hotarului (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș